Роджер Федерер защитил свой прошлогодний титул.

Посев 

  Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  Иван Любичич (Первый раунд)
  Джеймс Блэйк (Четвёртый раунд)
  Энди Роддик (Полуфинал)
  Томми Робредо (Четвертьфинал)
  Давид Налбандян (Четвёртый раунд)
  Марио Анчич (Четвёртый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Финал)
  Маркос Багдатис (Второй раунд)
  Томми Хаас (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Новак Джокович (Четвёртый раунд)
  Энди Маррей (Четвёртый раунд)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Яркко Ниеминен (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Третий раунд)
  Радек Штепанек (Третий раунд)
  Дмитрий Турсунов (Третий раунд)
  Доминик Хрбаты (Третий раунд)
  Робин Сёдерлинг (Первый раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Второй раунд)
  Михаил Южный (Третий раунд)
  Марат Сафин (Третий раунд)
  Хосе Акасусо (Первый раунд)
  Себастьян Грожан (Третий раунд)
  Ксавье Малисс (Первый раунд)
  Агустин Кальери (Первый раунд)
  Станислас Вавринка (Третий раунд)
  Николас Альмагро ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Взрослые